Agios Ioannis kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Ágios Ioánnis (ort i Cypern, Eparchía Lemesoú),

Grekland 

 Ágios Ioánnis (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 
 Ágios Ioánnis (ort i Grekland, Thessalien, Trikala), 
 Áyios Ioánnis (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Korinthías, 
 Ágios Ioánnis (ort i Grekland, Peloponnesos), Lakonien, 
 Ágios Ioánnis (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Serrón, 
 Ágios Ioánnis (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 
 Agios Ioannis (strand i Grekland), Joniska öarna, Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar